Ірдинь — річка в Україні, Черкаська область
 Ірдинь — селище міського типу, Черкаський район, Черкаська область

Див. також 
 Ірдинка — річка в Україні, Черкаська область
 Ірдинівка — селище, місто Сміла
 Ірдино-Тясминська низовина — низовина в Україні, Черкаська область
 Ірдинське болото — великий болотний масив в Україні, Черкаська область